

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

Beaugrand 
 Cassandre Beaugrand (1997- ), est une triathlète française.
 Christophe Beaugrand (1977- ), est un animateur de télévision et journaliste français.
 Clémentine Beaugrand (1950- ), est une actrice et artiste plasticienne française. 
 Jean Beaugrand, est un architecte français des années 30'.
 Honoré Beaugrand (1848-1906), est un journaliste canadien.
 Kléber Beaugrand (1887-1969), est un homme politique français.

De Beaugrand 
 Baptiste de Beaugrand (ca. 1572 - ca. 1628), est un maître écrivain parisien.
 Jean de Beaugrand (1584-1640), est un mathématicien français.
 Jean de Beaugrand (1562-ca. 1606), est un maître écrivain parisien.